

Ольгинка — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Ольгинка — село, Павлодарський район, Павлодарська область
 Ольгинка — село, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область

Ольгинка — селище, Туапсинський район, Краснодарський край

Ольгинка — селище міського типу, Волноваський район, Донецька область